Pareurystomina är ett släkte av rundmaskar. Pareurystomina ingår i familjen Enchelidiidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Pareurystomina